Glimcher ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Glimcher (* 1938), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent sowie Kunsthändler
 Laurie H. Glimcher (* 1951), US-amerikanische Immunologin, Tochter von Melvin Glimcher
 Melvin Glimcher (1925–2014), US-amerikanischer Mediziner, Vater von Laurie H. Glimcher